Farkas Kálmán, boldogfai (1880–1944) zalai főszolgabíró, földbirtokos
 Farkas Kálmán (1930-2004) író, újságíró
 Farkas Kálmán (1940-) költő
 Farkas Kálmán (?) operatőr